Jednostki artylerii Wojska Polskiego
 Jednostki dowodzenia i łączności Wojska Polskiego
 Jednostki inżynieryjno-saperskie Wojska Polskiego
 Jednostki pancerne Wojska Polskiego
 Jednostki piechoty Wojska Polskiego
 Jednostki przeciwlotnicze Wojska Polskiego
 Jednostki rozpoznawcze Wojska Polskiego
 Jednostki samochodowe Wojska Polskiego
 Jednostki szkolne Wojska Polskiego
 Jednostki taborowe Wojska Polskiego

 Jednostki Wojska Polskiego imienia Bolesława Chrobrego
 Jednostki Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki
 Jednostki Wojska Polskiego imienia Józefa Piłsudskiego